Lie to Me может означать.

Песни:
 «Lie to Me» — песня группы Depeche Mode 1984 года с альбома Some Great Reward.
 «Lie to Me» — песня группы Bon Jovi 1995 года с альбома These Days.
 «Lie to Me» — песня Гэри Барлоу 1999 года с альбома Twelve Months, Eleven Days.
 «Lie to Me» — песня Миколаса Йозефа 2018 года.

Кино:
 «Обмани меня» либо «Теория лжи» () — американский телесериал 2009—2011 годов.